František Kaberle, češki hokejist, * 8. november 1973, Kladno, Češkoslovaška.

Kaberle je kariero začel pri klubu iz domačega mesta HC Kladno v češkoslovaški ligi. Med sezonama 1995/96 in 1998/99 je igral za MoDo Hockey v švedski ligi. Leta 1999 je bil kot 76. izbran na NHL nabor s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Atlanta Thrashers in Carolina Hurricanes, je v desetih sezonah odigral 523 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 29 golov in 164 podaj, ter 32 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in deset podaj. V sezoni 2005/06 je s Carolina Hurricanesi osvojil Stanleyjev pokal, sam je dosegel odločilni gol finalne serije proti Edmonton Oilersom. Ob koncu kariere je zaigral v češki ligi za HC Kladno in HC Pardubice. Pri Kladnu je po sezoni 2011/12 končal svojo hokejsko kariero.

Za češko reprezentanco je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil bronasto medaljo in desetih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil pet zlatih in eno bronasto medaljo.

Tudi njegov brat Tomáš in oče František sta bila hokejista. Sprejet je bil v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 37
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 49
| 6
| 9
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 41
| 4
| 16
| 20
|
|
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 94/95
|
| 48
| 7
| 20
| 27
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 5
| 7
| 12
|
| 34
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 3
| 11
| 14
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 5
| 4
| 9
| -3
| 22
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 98/99
|
| 45
| 15
| 18
| 33
| +23
| 4
|
| 13
| 2
| 5
| 7
| +2
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 99/00
|
| 18
| 2
| 8
| 10
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
|
| 37
| 0
| 9
| 9
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 99/00
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
|
| 14
| 1
| 6
| 7
| -13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
|
| 51
| 4
| 11
| 15
| +11
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 01/02
|
| 61
| 5
| 20
| 25
| -11
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 02/03
|
| 79
| 9
| 17
| 26
| -19
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 03/04
|
| 67
| 3
| 26
| 29
| +2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 04/05
|
| 22
| 5
| 11
| 16
| +6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -6
| 0
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| 27
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 77
| 6
| 38
| 44
| +8
| 46
|
| 25
| 4
| 9
| 13
| -7
| 8
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 06/07
|
| 27
| 2
| 6
| 8
| +8
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 07/08
|
| 80
| 0
| 22
| 22
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 08/09
|
| 30
| 1
| 7
| 8
| -4
| 8
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 09/10
|
| 52
| 4
| 12
| 16
|
| 70
|
| 12
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 10/11
|
| 52
| 5
| 9
| 14
|
| 34
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 11/12
|
| 29
| 3
| 10
| 13
|
| 26
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1171
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" | 440
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 562
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 61
|}

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti HC Pardubice
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih